Акоста има више значења:

 Акоста (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Акоста, Гранха (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику